Змагання в заліку гонок переслідування серед жінок у рамках Кубка світу з біатлону 2017-18 розпочалися 3 грудня 2017 року в Естерсунді, Швеція, на першому етапі, і завершаться на дев'ятому етапі в російській Тюмені. 

Свій титул володарки малого кришталевого глобуса відстоюватиме німкеня Лаура Дальмаєр.

Формат 
У гонці переслідування або персьюті спортсменки стартують через проміжки часу, які визначаються їхнім результатом у попередній гонці, зазвичай спринтерській. Біатлоністки долають п'ять кіл загальною довжиною 10 км і виконують чотири стрільби в порядку: лежачи, лежачи, стоячи, стоячи. На кожній стрільбі спортсменка повинна розбити 5 мішеней п'ятьма пострілами. Кожний невлучний постріл карається проходженням штрафного кола 150 м завдовжки. Перемагає біатлоністка, яка першою перетнула фінішну лінію. Першу стрільбу біатлоністки виконують на установках, що призначені їм перед гонкою.

Переможниця сезону визначається за загальною кількістю набраних очок і нагороджується малим кришталевим глобусом.

Чільна трійка попереднього сезону

Переможці й призери етапів

Нарахування очок

Таблиця

Виноски 

Кубок світу з біатлону 2017-18
2017 у біатлоні
2018 у біатлоні